El término criogénico puede hacer referencia a:

Criogenia, conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas.
Período Criogénico, periodo en la formación de la tierra, el segundo período geológico de la Era Neoproterozoica.
Combustible criogénico
Motor criogénico